Кусу — шостий правитель Пекче
 Кусу — містечко в Японії, в повіті Кусу префектури Ойта